

Бори — село, громада округу Левіце, Нітранський край.

Бори — село, громада округу Ждяр-над-Сазавою, край Височина.